Ла Инмакуладита има више значења:

 Ла Инмакуладита (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Инмакуладита, Лос Чапос (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику